La Serie C 1957-1958 fu la ventesima edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, la sesta ed ultima a svolgersi a girone unico.

Stagione

Avvenimenti
Il campionato di Serie C vinto dalla  e dal piccolo  trascinato dal capocannoniere Giuseppe Orlando, fu l'ultimo disputato a girone unico nazionale. La formula in vigore poneva infatti due problemi: il primo era quello dei costi delle trasferta nell'intera penisola, alquanto gravosi per le società di così basso livello, il secondo era quello dell'eccessivo salto con la sottostante Quarta Serie, composta da ben otto gironi interregionali. Nella seduta del Consiglio federale del 20 luglio 1957, ispirandosi alla struttura dell'epoca della Third Division inglese, la FIGC decise dunque la suddivisione della categoria fra Nord e Sud a partire dalla stagione successiva, bloccando le retrocessioni e cercando diciotto nuove squadre nel sottostante campionato di Prima Categoria.

Per ovviare ai rischi di falsare il finale di stagione a causa della mancanza delle retrocessioni, in corso d'opera la Lega decise di riesumare la Coppa Italia garantendone l'accesso ai primi otto club della terza serie, anche se alla fine un pari merito proprio in ottava posizione, cui non vi era tempo di porre rimedio con uno spareggio, vanificò uno degli ingressi.

Aggiornamenti 
Il  è stato radiato dai ruoli federali per inadempienze economiche l'11 settembre 1957. Successivamente è stata fondata l'Unione Sportiva Pro Pavia, affiliata alla Lega Regionale FIGC Lombarda e iscritta direttamente in Prima Divisione Lombardia 1957-1958, in quanto dotata di adeguati standard economico-infrastrutturali. Questo nuovo club fu totalmente distinto dal precedente. Il Siracusa, precedentemente retrocesso, è stato quindi riammesso in Serie C per occupare il posto lasciato dal Pavia.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1957-1958. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Le formazioni giunte dal 1º al 7º posto finale furono ammesse a partecipare alla Coppa Italia 1958.

Pavia ritirato per fallimento prima dell'inizio del campionato a calendari già compilati, radiato dai ruoli federali e sostituito dal Siracusa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 725 gol (di cui 61 su calcio di rigore). Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
1957